Limeirão é o apelido dado a alguns estádios de futebol no Brasil.

 Estádio Otávio Limeira Alves
 Estádio Major José Levy Sobrinho

Desambiguação